Farra kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Farra di Soligo, kommun, Veneto, Provincia di Treviso, 
 Farra d'Alpago, ort, tidigare kommun, Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Italienförgreningar